El Condado de Windham es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Windham (Connecticut)
 Condado de Windham (Vermont)